Edgar Salli – calciatore camerunese, centrocampista
 1715 Salli – asteroide della fascia principale
 Salli – comune armeno

Pagine correlate 
 Sallis (disambigua)
 Salis